Natal, città del Brasile nel Rio Grande do Norte
 Natal, regione storica del Sudafrica
 Natal, colonia britannica in Sudafrica esistita tra il 1843 e il 1910, corrispondente in buona parte al territorio della citata regione
 Natal, provincia amministrativa del Sudafrica esistita tra il 1910 e il 1994, oggi parte del KwaZulu-Natal

Altri progetti